Osice – polana w Pieninach
 Osice – potok
 Osice – przełęcz w Pieninach
 Osice – wieś w Czechach
 Osice – wieś w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Suchy Dąb
 Osice – wzgórze w Starym Sączu